Лазарет — медичний заклад.
 Лазарет — село у повіті Сібіу в Румунії.

Див. також 
 Лазаретто — острів у Венеціанській лагуні Адріатичного моря (у володінні Італії).